Petroica rodinogaster és una espècie d'ocell passeriforme de la família Petroicidae que es distribueix pels boscos temperats i sub-tropicals de Tasmània i del sud-est d'Austràlia.

Petroica